Brendan Smith (ur. 1989) –  kanadyjski hokeista
 Brendan Smith (ur. 1956) – irlandzki polityk